|-
| 125301 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125302 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125303 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125304 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125305 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125306 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125307 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125308 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125309 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125310 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125311 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125312 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125313 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125314 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125315 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125316 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125317 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125318 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125319 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125320 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125321 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125322 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125323 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125324 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125325 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125326 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125327 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125328 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125329 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125330 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125331 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125332 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125333 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125334 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125335 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125336 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125337 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125338 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125339 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125340 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125341 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125342 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125343 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125344 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125345 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125346 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125347 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125348 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125349 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125350 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125351 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125352 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125353 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125354 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125355 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125356 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125357 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125358 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125359 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125360 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125361 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125362 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125363 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125364 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125365 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125366 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125367 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125368 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125369 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125370 - || || 10 de novembre, 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 125371 - || || 14 de novembre, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 125372 - || || 15 de novembre, 2001 || Modra || L. Kornoš, J. Tóth
|-
| 125373 - || || 14 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125374 - || || 8 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125375 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125376 - || || 12 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125377 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125378 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125379 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125380 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125381 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125382 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125383 - || || 10 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125384 - || || 10 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125385 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125386 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125387 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125388 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125389 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125390 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125391 - || || 12 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125392 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125393 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125394 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125395 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125396 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125397 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125398 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125399 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125400 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5